Duitsland:
Steinau (Nedersaksen), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
Steinau an der Straße, een gemeente in de deelstaat Hessen

Polen:
Ścinawa (Duits: Steinau), een stad in het woiwodschap Neder-Silezië